Cordeiro

Localidades 
Brasil
 Cordeiro (Rio de Janeiro)
 Cordeiro (bairro do Recife)
 Cordeiros

Desambiguação